Стю́арт Э́ллиотт () — имя и фамилия британского происхождения:
  (Stewart; род. 1965) — канадско-американский жокей.
 Эллиотт, Стюарт (Stuart; род. 1953) — британский рок-музыкант, барабанщик.
 Эллиотт, Стюарт (Stuart; род. 1977) — британский (английский) футболист.
  (Stuart; род. 1978) — британский (североирландский) футболист.